Бајамон има више значења:
 Бајамон (Порторико)
 Бајамон (Бајамон, Порторико)
 Бајамон (Сидра, Порторико)